Wybory parlamentarne w Szwajcarii odbyły się 23 października 2011. Frekwencja wyborcza wyniosła 48,5%.

Szwajcarska Partia Ludowa otrzymała najwięcej głosów i pozostała największą partią w Radzie Narodowej, zdobywając 54 z 200 mandatów.

Wyniki wyborów

Bibliografia 
 October 23, 2011 General Election Results - Switzerland Totals

2011 w Szwajcarii
Szwajcaria
Wybory parlamentarne w Szwajcarii